Utsugi est un mot japonais qui peut faire référence à :

 L'utsugi (ウツギ, kanji : 空木 ou 卯木), un arbuste à fleurs blanches d'origine japonaise ;
 Le mont Utsugi (空木岳, Utsugi-dake), une montagne de la préfecture de Nagano au Japon culminant à 2 864 mètres ;

Personnes 
Utsugi est un patronyme porté par :
 Reika Utsugi (1963 - ), joueuse de softball japonaise ; 
 Rumi Utsugi (宇津木瑠美?) (1988- ), footballeuse japonaise.

Flore au Japon
Flore (nom vernaculaire)